Ray Baker ou Raymond Baker peut désigner :
 Ray Baker (1948-), parfois crédité comme Raymond Baker, acteur américain ;
 Raymond W. Baker (1935-), homme d'affaires américain devenu chercheur et auteur spécialiste de la délinquance financière internationale ;
 Raymond T. Baker, directeur de la Monnaie des États-Unis